Filip II (på spanska Felipe II), född 21 maj 1527 i Valladolid, död 13 september 1598 i El Escorial, var kung av Spanien 1556–1598 och kung av Portugal 1580–1598. Han var son till den tysk-romerske kejsaren Karl V och Isabella av Portugal. Under hans regeringstid stod det spanska imperiet på sin höjd. Filippinerna har fått sitt namn efter honom.

Biografi
Da hans far abdikerade 1556 blev Filip II härskare över Spanien och dess kolonier i Amerika, Nederländerna samt de italienska besittningarna (Milano, Neapel och Sicilien). Filip besegrade Frankrike 1559 och tillintetgjorde turkarnas flotta i sjöslaget vid Lepanto 1571. Hans intolerans och brist på förståelse för Nederländerna ledde till Spansk-nederländska kriget. 1580 annekterade han Portugal.

Han var djupt religiös och ansåg som en av sina viktigaste uppgifter att kämpa för den romersk-katolska kyrkan. Han betraktade England som sin främste protestantiske fiende, vilket ledde till ett försök att invadera England 1588. Filip sände en stor flotta (”den oövervinneliga armadan”) som dock besegrades, och detta fick till följd att Spaniens herravälde på havet minskade.

Filip var av medellängd, med spenslig kroppsbyggnad och blev tidigt ständigt sjuklig. Framför allt plågades han av gikt, så att han knappt kunde röra sig. Han hade ett regelbundet ansikte, hög panna, ljus hy, välproportionerad näsa och stora blå ögon. Munnen var dock vanställd genom en tjock, nedhängande underläpp, vilket var ett habsburgskt släktdrag.

Han avled på El Escorial i en plågsam, giktliknande sjukdom.

Filip II lät uppföra klosterslottet El Escorial utanför Madrid, som stod färdigt 1584 och där Spaniens samtliga regenter sedan Karl V ligger begravda.

Familj
Gift för första gången 1543 med kusinen Maria av Portugal (1527–1545). Hon dog i barnsäng 1545, när hon födde sonen Don Carlos av Spanien.

Gift andra gången 1555 med sin fars kusin Maria I av England, som dog 1558. Inga barn.

Gift tredje gången 1560 med Elisabeth av Valois (1546–1568). De fick fem barn, varav två överlevde: Isabella (1566–1633; gift med ärkehertig Albrekt VII av Österrike, kusiner på faderns sida.) och Katarina (1567–1597; gift med hertig Karl Emanuel I av Savojen).

Gift fjärde gången 1570 med Anna av Österrike (1549–1580), dotter till kejsaren Maximilian II (tysk-romersk kejsare) (hans kusin) och Maria av Habsburg (hans syster). Med systerdottern fick han barnen Filip III av Spanien och Maria.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

"Philip of Spain: Renaissance Man"
The Grand Strategy of Philip II"
Letters of Philip II, King of Spain
Letters of Philip II, King of Spain 1592-1597
Philip II of Spain (King of England)
Philip II and the Paracelsian movement

Portugals regenter
Spaniens regenter
Huset Habsburg
Riddare av Strumpebandsorden
Personer i Spanien under 1500-talet
Födda 1527
Avlidna 1598
Män
Milanos regenter
Neapels regenter
Sardiniens regenter
Siciliens regenter